Первая лига 1937 () — 7-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Тирана» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1937
Албания
1937 год в Албании